Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1974 bestod av 12 lag, och KuPS från Kuopio vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1974 i Finland
Fotbollssäsongen 1974
1974